Гра́сьяс-а-Дьос (, «Благодарение Богу») может означать:
 Грасьяс-а-Дьос — департамент на востоке Гондураса.
  — мыс на восточном побережье Гондураса и Никарагуа, при впадении реки Коко в Карибское море.
 Грасьяс-а-Дьос — горная вершина в Перу, департамент (регион) Амасонас, провинция Родригес-де-Мендоса, дистрикт Омиа (), высота 2166 м.
 «» — пятый сингл из альбома En éxtasis мексиканской певицы Талии.

Примечания